Vývrtka, slovo které má několik významů:

 Vývrtka (nástroj) – nástroj na otevírání láhve
 Vývrtka (letectví) – akrobatická figura při létání letadlem, rogalem nebo nekontrolovatelný pád letadla.